Эламское линейное письмо — письменность эпохи бронзового века, распространённая в древнем Эламе. До наших дней дошло только несколько монументальных надписей и надписей на глине (всего 22 документа). Использовалась параллельно с эламской разновидностью аккадской клинописи и, по всей видимости, для текстов на эламском языке.

Существовала краткое время в последнюю четверть 3-го тысячелетия до н. э. Исходя из количества знаков, предполагается, что эламская письменность была слоговой и происходила от протоэламской письменности. В течение длительного времени не была дешифрована. Из тех, кто занимался дешифровкой данного письма, более других известны Вальтер Хинц и Пьеро Мериджи. В декабре 2020 года французский археолог Франсуа Дессе объявил о расшифровке эламского линейного письма.

Наиболее важные тексты, частично двуязычные, представлены на монументальных памятниках.

Литература 
 B. Andre‚ and M. Salvini, «Réflexions sur Puzur-Inšušinak», Iranica Antiqua 24, 1989, pp. 53-72.
 F. Bork, "Zur protoelamischen Schrift, " OLZ 8, 1905, pp. 323-30.
 F. Bork, Die Strichinschriften von Susa, Königsberg, 1924.
 Desset F. Nine Linear Elamite Texts Inscribed on Silver Gunagi Vessels (X, Y, Z, F’ , H’ , I’ , J’ , K’ and L’): New Data on Linear Elamite Writing and the History of the Sukkalmah Dynasty // IRAN. — 2018. — № 2. — P. 105—143.
 C. Frank, Zur Entzifferung der altelamischen Inschriften, Berlin, 1912.
 W. Hinz, "Zur Entzifferung der elamischen Strichinschrift, " Iranica Antiqua 2, 1962, pp. 1-21.
 P. Meriggi, La scrittura proto-elamica, pt. 1, Rome, 1971.

Примечания

Ссылки 
 Кто такие эламиты и почему письменность этой древней цивилизации удалось расшифровать только сейчас
 https://web.archive.org/web/20110513235032/http://www.ancientscripts.com/elamite.html
 http://www.iranicaonline.org/articles/elam-iv 

Древние письменности Ближнего Востока и Средиземноморья
Элам